Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l' Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04  nelle competizioni ufficiali della stagione 2010-2011.

Stagione 
Nella stagione 2010-2011 lo Schalke, allenato da Ralf Rangnick, concluse il campionato di Bundesliga al 14º posto. In coppa di Germania lo Schalke vinse la finale col . In Supercoppa di Germania lo Schalke perse la finale col . In Champions League lo Schalke fu eliminato in semifinale dal .

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Ralf Rangnick
 Allenatore in seconda: Seppo Eichkorn, Markus Gisdol
 Preparatore dei portieri: Bernd Dreher
 Preparatori atletici: Ruwen Faller, Markus Zetlmeisl

Risultati

Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Supercoppa di Germania

Champions League

Fase a gironi

Fase ad eliminazione diretta

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2010-2011